Amerikai Egyesült Államok
 Esperance (község, New York)
 Esperance (város, New York)
 Esperance (Washington)

 Ausztrália
 Esperance (Nyugat-Ausztrália)